Het synchroonspringen vanaf de 3 meter plank voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2015 vond plaats op 25 juli 2015 in het Aquatics Palace in Kazan.

Uitslag 
Finalisten zijn de eerste 12 genoemde deelnemers, aangegeven met groen.

Bronvermelding 
  Voorronde
  Finale

Vrouwen 03 synchroon